Мутье () — французская фамилия и топоним.

Топоним 
 Мутье () — коммуна во французском департаменте Иль и Вилен региона Бретань.
 Мутье () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия.
 Мутье () — коммуна во французском департаменте Савойя региона Рона — Альпы.
 Мутье () — коммуна во французском департаменте Эр и Луар региона Центр.	
 Мутье — округ в Швейцарии, в кантоне Берн.
 Мутье — коммуна в Швейцарии, в округе Мутье кантона Берн.
 Мутье — один из 19 кантонов департамента Савойя, региона Овернь — Рона — Альпы, Франция.

Фамилия 
 Мутье, Леонель де (1817—1869) — французский дипломат и политик.
  (1882—1945) — французский политик, участник Сопротивления.
 Мутье, Николя (род. 1983) — французский тромбонист и музыкальный педагог.
 Мутье, Элеонор Франсуа де (1751—1817) — французский дипломат и посол, генерал-лейтенант, маркиз, научный писатель.

См. также 
 Мустье